Bjørn Kristensen (ur. 1963) – duński piłkarz
 Bjorn Kristensen (ur. 1993) – maltański piłkarz